XX чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Бразилии со 2 по 18 декабря 2011 года.

Турнир являлся отборочным к летним Олимпийским играм 2012. Победитель чемпионата — сборная Норвегии — получила возможность выступить на Играх, ещё восемь команд квалифицировались на отборочные турниры.

Стадионы

Квалификация

Составы

Жеребьевка 
Жеребьевка группового турнира состоялась 2 июля 2011 года

Распределение по корзинам:

Групповой турнир:

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Президентский кубок

За 21—24-е места

За 17—20-е места

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Символическая сборная 
 Вратарь:  Шана Массон
 Левая крайняя:  Эмилия Турей
 Левая полусредняя:  Андреа Пенезич
 Линейная:  Хейди Лёке
 Разыгрывающая:  Алисон Пино
 Правая полусредняя:  Лине Йёргенсен
 Правая крайняя:  Кармен Мартин

Ссылки 
 Сайт IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2011 год в гандболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Спорт в Бразилии в 2011 году
Декабрь 2011 года
Международные соревнования по гандболу в Бразилии